Bio. - extinto canal de televisão por assinatura, voltado para documentários

Abreviaturas
Biografia
Biologia
Biosfera
Aeroporto de Bilbau - código IATA

Localidades

Bio (Lot)

Desambiguação